Triigi – wieś w Estonii, w prowincji Saarema, w gminie Leisi
 Triigi – wieś w Estonii, w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Väike-Maarja
 Triigi – wieś w Estonii, w prowincji Harjumaa, w gminie Kõue.